Birchfield, családnév

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Birchfield (New Jersey)
 Birchfield (Washington)

 Egyesült Királyság
 Birchfield (Birmingham)